Gustavo Fernández era il detentore del titolo, ma è stato sconfitto in finale da Alfie Hewett con il punteggio di 6–0, 69–7, 2–6.

Teste di serie 

  Gordon Reid (quarti di finale)
  Stéphane Houdet (quarti di finale)

Tabellone

Note 

Open di Francia 2017